DMK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bangkok-Don Mueang (Thailandia)
 dmk – codice ISO 639-3 della lingua domaaki